Плотников, Владимир Александрович:
 Плотников, Владимир Александрович (1873—1947) — физико-химик, член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР.
 Плотников, Владимир Александрович (род. 1986) — казахстанский футболист.